Brascan Century Plaza Apartments é um grande edifício comercial localizado no distrito do Itaim Bibi, na zona sul da cidade de São Paulo. Possui 109 metros de altura, 33 andares e foi inaugurado em 2002.

Branscan Century Plaza Apartments
Brascan Century Plaza Apartments
Atrações turísticas da cidade de São Paulo